Avannarlia bezeichnet:
 Avannarlia (Berg), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Avannarlia (Insel), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland